

Astronomia 
  Lib – abbreviazione della costellazione della Bilancia

Codici 
 lib – codice ISO 639-3 della lingua likum

Altro 
 Lib – atollo dell'Oceano Pacifico, appartenente alle Isole Marshall
 Lib – webserie con Micol Olivieri e Niccolò Centioni